Meers (Stein), een plaats in de Nederlands-Limburgse gemeente Stein
meers (toponiem), een toponiem